U Got 2 Know – singolo dei Cappella del 1993
 U Got 2 Know – album dei Cappella del 1994
 U Got 2 Know (remix) – singolo dei Cappella del 1993